Passief verzet (vorm) - type niet-gewelddadig verzet door structureel niet mee te werken
 Passief verzet (Hongarije) - methode van verzet toegepast in Hongarije